Hamamatsu steht für:

 Hamamatsu, Stadt in Japan
 Hamamatsu (Han), Lehen bzw. Fürstentum der Edo-Zeit
 Hamamatsu Arena, Halle in der Stadt Hamamatsu
 Hamamatsu Photonics, japanischer Hersteller von optoelektronischen Sensoren

Hamamatsu ist der Familienname folgender Personen:
 Yoshie Hamamatsu (1932–2022), japanische Leichtathletin

Siehe auch:
 Bahnhof Hamamatsuchō